George Emlen Hare (1808-92), een Amerikaanse protestants episcopaals priester uit Philadelphia
 George Hare Philipson (1836-1918), een Engelse arts
 Saint George Hare (1857-1933), een Ierse kunstschilder